La Halinga de Koonga (en ) est une municipalité rurale d'Estonie située dans le Comté de Pärnu. Elle s'étend sur  et a  habitants au  janvier 2012.

Municipalité 
La municipalité regroupe les villages:

Villages 
Emmu - Hõbeda - Irta - Iska - Joonuse - Jänistvere - Järve - Kalli - Karinõmme - Karuba - Kibura - Kiisamaa - Koonga - Kuhu - Kurese - Kõima - Lõpe - Maikse - Mihkli - Naissoo - Nedrema - Nätsi - Oidrema - Paimvere - Palatu - Parasmaa - Peantse - Piisu - Pikavere - Rabavere - Salevere - Sookatse - Tamme - Tarva - Tõitse - Ura - Urita - Vastaba - Veltsa - Võitra - Võrungi - Õepa

Références

Voir aussi

Liens internes
Communes d'Estonie

Liens externes

    Site de la commune de Koonga

Koonga